Bouillancourt puede referirse a las siguientes comunas de Francia situadas en el departamento del Somme, en la región de Picardía:
 Bouillancourt-en-Séry
 Bouillancourt-la-Bataille
 Moyenneville (que antes de los años 1790 se denominaba Bouillancourt)